Колонија Висенте Гереро има више значења:

 Колонија Висенте Гереро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Висенте Гереро, Комол (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро, Ел Бонете (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Висенте Гереро, Ел Папајо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Висенте Гереро, Ел Салитре (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Ел Кармен Текескитла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Висенте Гереро (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику